Югозападна Трета лига през сезон 2021/22 се състои от 20 отбора. Първият отбор в края на сезона влиза във Втора лига, а последните три отпадат в Областните футболни групи.

Промени

Отбори, спечелили промоция за Втора лига 
Марек (Дупница)

Отбори, спечелили промоция от Областните групи 
Пирин II (Благоевград)
ОФК Костинброд
Септември II (София)
Хебър 1918 II (Пазарджик)

Отбори, отпаднали от Втора лига 
 Витоша Бистрица

Баражи за влизане

Шампиони на ОГ 
ОГ София (столица): Левски Раковски
ОГ София: ОФК Костинброд
ОГ Перник: Металург (Перник)
ОГ Благоевград: Пирин II (Благоевград)
ОГ Кюстендил: Септември (Жабокрът)
ОГ Пазарджик: Чико (Бяга)

Финали 
Левски Раковски - Пирин II (Благоевград)         2:4 (1:2) 
ОФК Костинброд - Металург (Перник)       4:1 (2:0)

Класиране

Източници 
 Югозападна Трета лига 2021/22 

А група
А група
Сезон 2021/22 във футбола
„В“ аматьорска футболна група по сезон